Бартоломе Кальво (1815—1889) — в. о. президента Гранадської Конфедерації
 Дієго Кальво (ісп. Diego Calvo, * 25 березня 1991, Сан-Хосе) — костариканський футболіст.
 Едді Кальво (;  , Тамунінг) — гуамський політик (Республіканська партія).
 Леопольдо Кальво-Сотело і Бустело 1-й маркіз де Ріа Рібадео, (;  , Мадрид, Іспанія —  , Тулуза, Франція) — іспанський політичний діяч.
 Маріано Енріке Кальво Куельяр (1782—1842) — болівійський державний діяч.
 Хоакін Санчес де Тока Кальво, Хоакін Санчес де Тока-і-Кальво (ісп. Joaquín Sánchez de Toca y Calvo; 24 вересня 1852 — 13 липня 1942) — іспанський політик, мер Мадрида (1896—1897, 1907), міністр сільського господарства, промисловості й торгівлі (1900—1901), морський міністр (1902—1903), міністр юстиції (1903—1904), голова уряду Іспанії 1919 року.

Див. також 
 Кальв (значення)